Seznam korpusov z zaporedno številko 16.

Seznam 
 Pehotni
 16. korpus (Združeno kraljestvo)
 16. strelski korpus (ZSSR)
 16. korpus (Wehrmacht)
 16. SS-korpus
 16. korpus (ZDA)
 16. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 16. korpus (Avstro-Ogrska)
 16. korpus (Nemški imperij)
 16. korpus (Ruski imperij)
 16. gardni strelski korpus (ZSSR)
 16. korpus (Indija)
 16. korpus (Otomanski imperij)
 16. korpus NOVJ

 Konjeniški
 16. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 16. mehanizirani korpus (ZSSR)
 16. tankovski korpus (ZSSR) 
 16. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi